Kabinett Reinert steht für folgende Regierungen des Saarlands:

 Kabinett Reinert I (1957 bis 1959)
 Kabinett Reinert II (1959)